Radoši je lahko:
 Radoši, Metlika (Slovenija)
 Radoši kod Višnjana (Hrvaška)
 Radoši kod Žbandaja (Hrvaška)